Геноцид украинцев — многозначное понятие.

 Голодомор — массовый голод, охвативший в 1932—1933 годах всю территорию Украинской ССР в существовавших на тот период границах и повлёкший многомиллионные человеческие жертвы; в 2006 году государственными органами Украины официально признан актом геноцида.
 Массовое убийство мирных жителей в ходе вооружённого вторжения России на Украину в 2022 году, признанное геноцидом Украиной и рядом других стран.